Халтокан има више значења:

 Општина Халтокан (Идалго), општина у савезној држави Идалго у Мексику
 Халтокан (Халтокан, Идалго), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Халтокан (Франсиско З. Мена), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Општина Халтокан (Тласкала), општина у савезној држави Тласкала у Мексику
 Халтокан (Халтокан, Тласкала), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику